Aranyalma díj (eredeti nevén: Zlatých jabĺk BIB; BIB, 1967) a Pozsonyi Illusztrációs Biennálé (BIB) egyik (az egy Grand Prix és további öt plakett mellett), nemzetközi bizottság által adományozott díja, melyet évente öt, gyermek és ifjúsági irodalom illusztrátor és/vagy kiadó kaphat
 Aranyalma díj (Animus Kiadó, 2002) gyermekirodalmi kitüntetés a gyermekek olvasáskultúrájáért végzett áldozatos tevékenységért
 Aranyalma díj (Fejér Megyei Hírlap, 2004) a Dunaújvárosi és a Fejér Megyei Hírlap olvasói szavazhatnak december-január folyamán az év sportolóira és hogy ki legyen az előző év színésze az elmúlt év kiemelkedő teljesítményei alapján
 Aranyalma díj (Erdélyi Riport, 2004) az Erdélyi Riport folyóirat alapította „Aranyalma díj az erdélyi magyarságért", melyet hat kategóriában a politika, közélet, a gazdaság, a kultúra, a társadalom területén az adott évben az erdélyi magyarságért a legnagyobb teljesítményt nyújtó személyek kapják

Továbbiak
 Golden Apple díj (1941) a Hollywood Women's Press Club által alapított filmes elismerés
 Golden Apple-díj (1988/1996) az amerikai Illinois tagállamaban a Golden Apple non-profit szervezet által alapított ösztöndíj, amely elsősorban az iskolák fejlesztését inspirálja, és az oktatás kiválóságai támogatja az USA-ban